Nokia N80, een mobiele telefoon van Nokia
 Een verkeersweg:
 N80 (België)
 N80 (Frankrijk)